Bundestagswahlkreis 15 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Stralsund – Nordvorpommern – Rügen (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Nord (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Nord I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hamburg I (1949 bis 1961)